Ksenija Pervak era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato perché impegnata nel Torneo di Wimbledon.

Il singolare del torneo di tennis Bella Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Edina Gallovits-Hall che ha battuto in finale Stéphanie Foretz Gacon 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Anastasija Pivovarova (secondo turno)
  Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)
  Edina Gallovits-Hall (campione)
  Stéphanie Foretz Gacon (finale)

 Corinna Dentoni (primo turno)
 Han Xinyun (secondo turno)
 Julija Bejhel'zymer (secondo turno)
 Mădălina Gojnea (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Bella Cup 2011